Le qualificazioni del singolare maschile del Citi Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Matthew Ebden (qualificato)
  Rhyne Williams (ultimo turno, Lucky Loser)
  Tim Smyczek (qualificato)
  Jesse Levine (ultimo turno, Lucky Loser)
  Somdev Devvarman (qualificato)
  Alex Kuznetsov (qualificato)

  Illja Marčenko (primo turno)
  Yūichi Sugita (qualificato)
  Donald Young (primo turno)
  Malek Jaziri (ultimo turno)
  Farruch Dustov (primo turno)
<li>  Samuel Groth (qualificato)

Qualificati 

  Matthew Ebden
  Samuel Groth
  Tim Smyczek

  Yūichi Sugita
  Somdev Devvarman
  Alex Kuznetsov

Lucky Loser 

  Rhyne Williams

  Jesse Levine

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Citi Open 2013
ATP World Tour 2013